DeAngelo steht für:

 DeAngelo-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 DeAngelo-Modell, alternative Bezeichnung für das Wirtschaftsprüfungsmodell Low Balling

DeAngelo lautet der Familienname folgender Personen:

 Anthony DeAngelo (* 1995), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Joseph James DeAngelo Jr. (* 1945), US-amerikanischer Serienmörder und Ex-Polizist
 Rena DeAngelo, Szenenbildnerin

Siehe auch:
 Angelo, italienischer Vor- und Familienname
 D’Angelo